Garrison může být:

příjmení
 Jim Garrison (1921–1995) – americký politik
 Jimmy Garrison (1934–1976) – americký kontrabasista
 Vermont Garrison (1915–1994) – americký letec
 William Lloyd Garrison (1805–1879) – americký novinář a sociální reformátor
 Zina Garrisonová (* 1963) – americká tenistka

místopisné jméno
 Garrison (Iowa)
 Garrison (Maryland)
 Garrison (Missouri)
 Garrison (Montana)
 Garrison (Nebraska)
 Garrison (New York)
 Garrison (Severní Dakota)
 Garrison (Texas)
 Garrison (Utah)
 Garisson (Velká Británie)